L'Union (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne (regio Occitanie), arrondissement Toulouse
 L'Union (schip, 1882)
 Loge L'Union (Antwerpen) (1755-1756), een vrijmetselaarsloge in Antwerpen, België
 Loge L'Union (Paramaribo) (1771-1835), een vrijmetselaarsloge in Paramaribo, Suriname
 Loge L'Union (Brussel) (1962-1979), een vrijmetselaarsloge in Brussel, België

Zie ook 
 Union (doorverwijspagina)
 La Union (doorverwijspagina)